Johann Troll ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Troll (1783–1858), Schweizer Pädagoge und Historiker
 Johann Heinrich Troll (1756–1824), Schweizer Maler und Grafiker
Johann Jacob Troll (1758–1819), Schweizer Beamter und Politiker